I Giochi della solidarietà islamica 2005 si sono svolti dall'8 al 20 aprile 2005 in Arabia Saudita, in particolare nelle città di Mecca, Medina, Jeddah e Ta'if.

Medagliere

Collegamenti esterni